Ternat kan syfta på följande:

 Ternat, Belgien, kommun i Flandern, Belgien
 Ternat, Haute-Marne, kommun i departementet Haute-Marne i Frankrike